

Patronyme 

Poutiatine est un patronyme russe : (alphabet cyrillique : Путятин - Poutiatine).

Poutiatine est également le patronyme d'une famille princière russe dont les personnalités les plus célèbres furent :

Abram Artemievitch Poutiatine : (?-1769), prince, major-général (1762), gouverneur d'Orenbourg (1764), membre du Conseil privé de l'Empire russe.
Alexeï Petrovitch Poutiatine - Алексей Петрович Путятин : (1844-1912), prince et lieutenant-général, héros de la Guerre russo-turque de 1877-1878.
Evgeni Evfimevitch Poutiatine -  Евгений Евфимьевич  Путятин : (1852-?), colonel, traducteur.
Ievfimy Vassilievitch Poutiatine -  Евфимий Васильевич Путятин : (1803-1883), amiral, homme politique, diplomate, Ministre de l'Instruction publique de Russie en 1861.
Mikhaïl Sergueïevitch Poutiatine - Михаил Сергеевич Путятин : (1861-1938), prince, major-général.
Nikolaï Abramovitch Poutiatine -  Николай Абрамович Путятин : (1749-1830), prince, philosophe.

Toponyme 
Île Poutiatine : île située dans le golfe de Pierre-le-Grand en mer du Japon à 50 kilomètres de Vladivostok.
Poutiatine : Village du kraï du Primorie.

Notes et références

Sources 

Homonymie de patronyme
Patronyme russe